Gardienen ist ein deutscher Ortsname: 
 Gardienen, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gardyny im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gardienen, Forsthaus im Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Gardyny-Leśniczówka im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Groß Gardienen, Klein Gardienen